Alte Heide (München), een buurt in München
Alte Heide (metrostation), een station van de metro van München